Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Stolorz – górnośląski malarz prymitywista
 Stanisław Stolorz – polski kolejarz, działacz związkowy